Нови Сланкамен је насеље у општини Инђија, у Сремском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 2994 становника.

Демографија 
У насељу Нови Сланкамен живи 2836 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,8 година (40,6 код мушкараца и 44,9 код жена). У насељу има 1147 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,01.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Види још 
 Сланкамен
 Католичка црква у Новом Сланкамену

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Инђији
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији